Bildchen ist der Name folgender Ortschaften:

 Bildchen (Aachen), Ortsteil von Aachen in Nordrhein-Westfalen
 Bildchen (Rittersdorf), Weiler von Rittersdorf, Eifelkreis Bitburg-Prüm, Rheinland-Pfalz

Bildchen ist der Name von Heiligenbildern:

 Hunau#Großes Bildchen, im Rothaargebirge zwischen der Hunau und Altastenberg, Hochsauerlandkreis, Nordrhein-Westfalen
 Kleines Bildchen, im Rothaargebirge zwischen Nesselbach und Rehsiepen, Hochsauerlandkreis, Nordrhein-Westfalen

Siehe auch: